Рощинський Петро — український лікар та громадський діяч

Рощинський район — село, Стерлітамацький район, Башкортостан